Slovo Štuka může mít několik významů:

v literatuře
 Ivo Štuka – básník, novinář

ve válečném letectví
 Junkers Ju 87 – bombardovací a střemhlav útočící bojový letoun používaný německou nacistickou armádou resp. Luftwaffe

ve štukatérství
 štuka (hmota) – jiný výraz pro štuk – rychle tvrdnoucí hmota různé konzistence zpravidla složená ze sádry doplněné mramorovou moučkou

v textilním obchodu a výrobě
 zastaralý výraz pro štůček textilu (svinutá látka)